Чернігівський полк — адміністративно-територіальна і військова одиниця Гетьманщини. Створений 1648 року.
 Чернігівський 3-й легкокінний полк — кавалерійський полк РІА. Сформований у 1775 році з 3-го компанійського полку. Приблизно до 1785 року включно був по частинам розподілений у деякі формовані карабінерні полки на основі козацьких.
 Чернігівський 17-й гусарський полк — кавалерійський полк РІА. Сформований у 1896 році як 51-й Чернігівський полк, з 1907 року став «17-м». Розформований у 1918 році.
 Чернігівський 29-й піхотний полк — піхотний полк РІА. Сформований у 1700 році у москві. У 1796—1811 — мушкитерний. Розформований у 1918 році.
 Чернігівський кінно-єгерський полк — кавалерійський полк РІА. Формувався з 1783 року із кадрів козацького полку. У 1784—1796 — карабінерний, в 1796—1801 — кірасирський, та у 1801—1812 — драгунський. Розформований у 1833 році.
 Чернігівський драгунський полк — найменування Новгородського 10-го драгунського полку РІА у 1856—1860 роках.

Див. також 
 Чернігівський